Rajkumar, Rajkumari, Raaj Kumar et Raj Kumar sont des noms indiens qui peuvent référencer :

Un titre 
Le titre de rajkumar désigne le fils d'un radjah ou le petit-fils d'un maharadjah. Ce titre est accordé en général sans substance souveraine; il est encore utilisé aujourd'hui par les descendants des anciennes familles royales et princières indiennes. Le titre est à ne pas confondre avec le prénom "Rajkumar", qui est souvent porté en Inde.

Une personnalité 
 Rajkumar (1929-2006), acteur indien ;
 Rajkumari Amrit Kaur (1889-1964), militante indépendantiste et femme politique indienne ;
 Rajkumar Bhan (1954-), réalisateur indien ;
 Rajkumar Hirani (1965-), producteur et réalisateur indien ;
 Rajkumar Kohli (1930-),  producteur et réalisateur indien ;
 Rajkumar Rao (1984-), également connu sous le nom de Raj Kumar, acteur de cinéma hindi ;
 Rajkumar Santoshi,  producteur et réalisateur indien ;
 Rajkumar Sethupathi, acteur de cinéma indien en malayalam et en tamoul actif dans les années 1980 ;

 Raaj Kumar (1926-1996), acteur indien dans les films hindi ;
 Raj Kumar, athlète indien ;
 Raj Kumar Shukla, un cultivateur d'indigo.

Un film 
 Rajkumar, un film de Bollywood de 1964, avec Shammi Kapoor et Sadhana ;
 Rajkumar, un film de Bollywood de 1996, avec Anil Kapoor et Madhuri Dixit ;
 Rajkumar, un film bengali de 2008, mettant en vedette Prosenjit ;
 R... Rajkumar, un film de Bollywood avec Sonakshi Sinha et Shahid Kapoor.